Municipio de Tunkhannock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tunkhannock (condado de Monroe, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Tunkhannock (condado de Wyoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wyoming.